Sempre és el quart àlbum d'estudi del grup de crossover clàssic internacional Il Divo, format per quatre cantants de prestigi internacional; Carlos Marín, Sébastien Izambard, David Miller i Urs Bühler.

El disc es va publicar al mercat el 21 de novembre de 2006 als Estats Units i Canadà i el 27 de novembre de 2006 en la resta del món.

Consta d'onze cançons en les quals va col·laborar Steve Mac i Per Magnusson & David Kreuger en la producció. Les cançons en aquest àlbum inclouen nous arranjaments de Notte di Lucce (originalment The Moody Blues), Caruso, Des del Dia Que Te Fuíste, Somewhere, Por Tí Seré, Amor Ventme a Buscar, una nova versió de la cançó "Music" dels anys 70 retitulada "Musica", canviat pel seu compositor britànic original John Milers, Una Noche d'Armando Manzanero, Un Regalo Que Te Dió La Vida de Bryan Adams i les cançons inèdites de la Vida Sin Amor i Come Primavera.

El 16 de gener de 2007 Il Divo va començar la gira de presentació del seu últim disc a Àsia, passant després per Austràlia i per primera vegada per Llatinoamèrica recorrent cinc països (Mèxic, Colòmbia, Xile, Argentina i Veneçuela) en set concerts que van anar un rotund èxit. Després continuen el seu gira per Amèrica del Nord per arribar a Europa a la primavera, arrencant a València el 28 d'abril amb un concert especial amb motiu de la 32.a America's Cup. El 12 de desembre de 2007 es van presentar en l'imponent Poliedre de Caracas (a Veneçuela) amb un èxit sense precedents a la regió llatinoamericana.

Llista de temes (Versió internacional)

Personal 
Il Divo
 Carlos Marín, espanyol.
 Sébastien Izambard, francès.
 David Miller, nord-americà.
 Urs Bühler, suís.
Personal addicional Fredrik Andersson: Enginyer, Mescles
 Dave Arch: Piano, Arranjaments orquestrals  
 Chris Barrett: Enginyer assistent  
 Mats Berntoft: Guitarra (Acústica), Guitarra (Elèctrica)  
 Matt Brooke: Artwork  
 Michel Comte: Fotografia  
 Andrew Dudman: Enginyer  
 Geoff Foster: Enginyer  
 Paul Gendler: Guitarra  
 Henrik Janson: Guitar (Acoustic), Conductor, Arranjaments orquestrals  
 Ulf Janson: Conductor  
 Chippe Karlosson: Percussió, Programació  
 Frizzy Karlsson: Guitarra  
 David Krueger: Percussió, Adaptació, Teclats, Programació, Productor  
 Chris Laws: Tambors, Enginyer  
 Thomas Lindberg: Baix  
 Gustave Lund: Percussió, Programació  
 Steve Mac: Sintetitzador, Adaptació, Productor, Arranjaments Vocals  
 Per Magnusson: Sintetitzador, Adaptació, Teclats, Programació, Productor 
 Armant Manzanero: Adaptació  
 Scrap Marshall: Enginyer assistent  
 Llegeix McCutcheon: Enginyer  
 Vlado Meller: Mastering  
 John Milers: Piano  
 Andrew Powell: Conductor, Arranjaments orquestrals  
 Daniel Pursey: Enginyer, Assistent  
 Ren Swan: Enginyer, Mescles  
 David Wickström: Guitarra (Acústica), Percussió, Programació

Llestes de popularitat i certificacions 
L'àlbum es va convertir en el número #1 en les llistes de 10 països al voltant del món, entre ells Espanya, on va ser Triple Platí, i va aconseguir posats per sobre de la posició #5 en molts països.

Referències

Enllaços externs 
 Portada àlbum Sempre
 Ildivo.com Web Oficial de Il Divo
 Sébastienizambard.net Web Oficial de Sébastien Izambard
 Divodavid.net Web Oficial de David Miller
Discs del 2006